Musée national des instruments de musique du Kazakhstan à Almaty
 Musée national des instruments de musique de Rome en Italie.

Voir aussi